1900 steht für:

 das Jahr 1900
 1900 (Film),  italienisches Filmdrama (1976)
 Beechcraft 1900, US-amerikanisches Verkehrsflugzeug mit Turbopropmotoren

Siehe auch: